Йоганна Єлизавета Баден-Дурлахська (1651—1680) — донька маркграфа Баден-Дурлаху Фрідріха VI та Крістіни Магдалени Пфальц-Цвайбрюкен-Клеєбурзької, перша дружина маркграфа Бранденбург-Ансбаху Йоганна Фрідріха.
 Йоганна Єлизавета Баден-Дурлахська (1680—1757) — донька маркграфа Баден-Дурлаху Фрідріха VII та принцеси Шлезвіг-Гольштейн-Готторпської Августи Марії, дружина герцога Вюртембергу Ебергарда Людвіга.

Сторінки-неоднозначності людських імен